

События 
 506 — Этруски терпят поражение от куманского тирана Аристодема в Лации. Освобождение Рима от власти этрусков.
 506 — Нападение на Аттику пелопоннесцев, беотийцев и халкидян. Пелопоннесцы разошлись. Афиняне разбили беотийцев, затем халкидян. На землях Халкиды поселено 4000 афинских клерухов.
 Середина 500-х годов — Фиванцы разбиты. Эгинцы разорили афинскую гавань Фалер.

Римская республика 
 Консулы: Спурий Ларций Флав (Руф) и Тит Герминий Аквилин.

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Во 2 луне, в день синь-сы умер князь Чэнь Хуэй-гун (У), ему наследовал сын Лю (Хуай-гун, эра правления 505—502). Похоронили Хуэй-гуна в 6 луне.
 Войско Чжоу и Цзинь, возглавляя чжухоу, вторглись в земли Чу.
 В 3 луне состоялся съезд в Чжаолине (Шаолине), который созвал посол вана Лю-гун, участвовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Цай, Чжэн, Чэнь, Сюй, Цао, Цзюй, Чжу, Дунь, Ху, Тэн, Се, Малое Ци, Малое Чжу и циский посол Го Ся. Князья Вэй и Цай спорили о старшинстве. Согласно «Ши цзи», цайский правитель совещался с чжоуским Чжан Хуном, а вэйский правитель послал астролога Цю, и старшинство сохранили за Вэй (в «Чуньцю» сначала названо Цай). цайский князь не дал цзиньским сановникам необходимых даров, и Фань Сянь-цзы и Сюнь Инь решили, что война не нужна. В 5 луне князья заключили договор в Гао-ю.
 В 4 луне цайский полководец Гунсунь Син ради Цзинь уничтожил владение Шэнь, убил взятого в плен шэньского князя. Войска Чу вторглись в Цай.
 Во время съезда, в 5 луне умер князь Малого Ци Дао-гун (Чэн), в 7 луне его похоронили. На престол взошёл его сын Ци (Инь-гун). В 7 луне младший брат Инь-гуна Суй убил его и стал править (Си-гун, эра правления 505—487).
 В 6 луне столица княжества Сюй была перенесена в город Жун-чэн.
 В 7 луне луский князь вернулся со съезда домой.
 В 7 луне умер чжоуский сановник Лю-цзюань (Лю-вэнь-гун), вскоре его похоронили.
 Осенью чусцы осадили Цай.
 Осенью цзиньский полководец Ши Ян и вэйский полководец Кун Юй воевали с племенем сянь-юй.
 Ван У по совету У Цзы-сюя и Сунь У привлёк на свою сторону княжества Тан и Цай. цайский князь послал своего сына заложником в У.
 Зимой войска князей У и Цай, а также танцев напали на Чу и дошли до Ханьшуй. 5-тысячный отряд царевича Фу-гая атаковал чусцев, и усцы одержали победу (битва при Боцзюй) в 11 луне, в день гэн-у. Чуский полководец Цзы-чан (Нан-ва) бежал в Чжэн. В 5 сражениях чусцы потерпели 5 поражений.
 В день цзи-мао чуский Чжао-ван бежал из столицы к озеру Юнь-мэн, где местные жители ранили его из луков, а затем в Юнь. Там младший брат Юнь-гуна Хуай хотел убить Чжао-вана (эпизод 224 «Го юй»), тогда Юнь-гун (Синь) и Чжао-ван бежали в княжество Суй.
 В день гэн-чэнь войска У заняли чускую столицу Ин. У Цзы-сюй и Бо Пэй надругались над могилой Пин-вана, отхлестав 300 ударами плетей его труп.
 уский ван окружил столицу Суй, требуя выдать Чжао-вана. Слуга вана (либо княжич) Цзы-ци спрятал его и попытался выдать себя за него, но суйцы после гадания разоблачили его, после чего отказали У в праве искать вана, и усцы ушли.
 Чуский посол Шэнь Бао-сюй (Бао Сюй) попросил помощи у Цинь. 7 суток он не ел и не пил, проливая слёзы, и Цинь послало войско на помощь.
 цайский князь таил обиду на Цзы-чана, тот бежал в Чжэн.
 Князь Цао Инь-гун убит младшим братом Шэн-гуна Лу (Цзин-гун, эра правления 505—502).
 Как отмечено в «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», «Млечный путь не был виден на небе».

См. также

Примечания